|}

Die Bahnstrecke Szczecinek–Kołobrzeg ist eine eingleisige elektrifizierte Hauptbahn in der polnischen Woiwodschaft Zachodniopomorskie (Westpommern). Sie verbindet die Städte Szczecinek (Neustettin), Białogard (Belgard) und Kołobrzeg (Kolberg) miteinander und stellt somit auch den Anschluss der Stadt Kołobrzeg an Großstädte wie Szczecin (Stettin), Poznań (Posen) oder Gdańsk (Danzig) dar. Die etwa 100 Kilometer lange Bahn wird von der Polnischen Staatsbahn (PKP) unter der Streckennummer 404 geführt.

Verlauf 
Die Bahn beginnt am Kreuzungsbahnhof Szczecinek, wo Anschluss an die Strecken Piła–Ustka und Chojnice–Runowo Pomorskie besteht. Sie verläuft überwiegend in Richtung Nordwesten. In Grzmiąca (Gramenz) treffen die stillgelegten Bahnen aus Kostrzyn (Küstrin) und Korzybie (Zollbrück) auf die Strecke. Etwa 40 Kilometer weiter befindet sich Białogard der wichtigste Zwischenbahnhof der Bahn mit Anschluss an die Bahnstrecke Stargard Szczeciński–Gdańsk. Nach Białogard geht es etwa 30 Kilometer weiter bis zum Endbahnhof Kołobrzeg. Der Bahnhof ist gleichzeitig Umsteigepunkt zur Bahnstrecke Koszalin–Goleniów.

Geschichte 

Die Strecke besteht aus zwei historischen Abschnitten. Der ältere von Belgard nach Kolberg wurde am 1. Juni 1859 von der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft (BSTE) zusammen mit der Bahnstrecke Stargard–Köslin dem Verkehr übergeben. Der zweite Abschnitt zwischen Neustettin und Belgard wurde am 15. November 1878 von den Preußischen Staatsbahnen als Bestandteil des Ostbahnnetzes in Betrieb genommen.

Beide Gesellschaften betrieben ihre Bahnen zunächst unabhängig voneinander, bis die BStE 1880 von den Preußischen Staatsbahnen übernommen wurde, welche die Strecke unter einer einheitlichen Kursbuchstrecke führte. Ab 1920 übernahm die Deutsche Reichsbahn als Nachfolger der Preußischen Staatsbahnen den Betrieb. Sie führte die Verbindung unter der Kursbuchstrecke 111n zwischen Kolberg, Belgard, Neustettin und Schneidemühl (Piła).

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte Pommern an den polnischen Staat. Die Polnische Staatsbahn übernahm den Betrieb der Bahn und führte sie unter der Nummer 404 weiter. In den Jahren 1988 und 1989 elektrifizierte die PKP die Strecke auf gesamter Länge.

Betrieb 

Die Bahn wird im Fern- als auch im Regionalverkehr bedient. In Tagesrandlage verkehrt ein PKP Intercity von Poznań (Posen) aus nach Kołobrzeg. Im Regionalverkehr bestehen mehrere Verbindungen mit direktem Anschluss nach Słupsk (Stolp), Poznań, Kraków (Krakau) und Katowice (Kattowitz).

Literatur

Weblinks 

 Linia Szczecinek–Kołobrzeg (poln.)

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Westpommern